Fictief figuur
 Dondervogel Frank, personage uit de Brits-Amerikaanse film Fantastic Beasts and Where to Find Them
 TV's Frank, personage in de Amerikaanse televisieserie Mystery Science Theater 3000
 Koning Frank, personage uit De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis

Literatuur
 Frank, 1997, zevende album van de stripreeks De meesters van de gerst van Jean Van Hamme en Francis Vallès

Media
 Franks Feestje, voorheen Frank ♥ en Frank, Nederlands radioprogramma
 Frank en Eva, Nederlandse film
 Frank en Frey, Amerikaanse animatiefilm van Disney (originele titel: The Fox and the Hound)
 Frank en Frey 2, Amerikaanse animatiefilm van Disney (originele titel: The Fox and the Hound 2)
 Frank Film, Amerikaanse animatiefilm
 Fruity Frank, computerspel
 Vroeg op Frank, Nederlands radioprogramma

Munteenheid
 In Europa:
 Zwitserse frank
 In 2002 zijn de volgende valuta vervangen door de euro:
 Belgische frank
 Franse frank
 Monegaskische frank
 Luxemburgse frank

 In Afrika:
 Burundese frank
 CFA-frank (Communaute Financiere Africaine franc)
 Comorese frank
 Congolese frank
 Djiboutiaanse frank
 Guineese frank
 Rwandese frank

 In Azië:
 Cambodjaanse frank

 In Oceanië:
 CFP-frank

Muziek
 Frank (album), debuutalbum van Amy Winehouse
 Frank & Mirella, Nederlands duo

Personen met de achternaam Frank
 August Frank, Duits SS-Obergruppenführer
 Bernhard Frank, Duits SS-Obersturmbannführer
 Bruno Frank, Duits schrijver
 Christopher Frank, Frans schrijver, scenarist en filmregisseur
 Clint Frank, Amerikaans American footballspeler
 Felix Frank, Oostenrijks politicus en diplomaat
 Gert Frank, Deens wielrenner
 Hannah Frank, Schots kunstenares en beeldhouwster
 Hans Frank, Duits advocaat, nazileider en oorlogsmisdadiger
 Horst Frank, Duits acteur, hoorspel- en synchroonspreker
 Ilja Frank, Russisch natuurkundige en Nobelprijswinnaar
 Jerome Frank, Amerikaanse filosoof
 Joachim Frank, Duits-Amerikaans biofysicus
 Josef Frank, Oostenrijks-Zweeds architect en designer
 Josef Frank, Tsjecho-Slowaaks politicus en vakbondsleider
 Karl Hermann Frank, Tsjechisch politicus
 Kerstin Frank, Oostenrijks kunstschaatsster
 Kim Frank, Duits zanger en acteur
 Louis Frank, Belgisch advocaat
 Luc Frank, Belgisch politicus
 Lucien Frank, Belgisch kunstschilder
 Marijn Frank, Nederlands presentatrice, documentaire- en televisieprogrammamaakster
 Mathias Frank, Zwitsers wielrenner
 Melvin Frank, Amerikaans scenarioschrijver
 Niklas Frank, Duits journalist en schrijver
 Nino Frank, Frans schrijver en filmcriticus
 Otto Frank, Duits arts en fysioloog
 Paul Frank, Amerikaans kunstenaar en modeontwerper
 Philip Frank, Nederlands opperrabbijn en oorlogsslachtoffer
 Robert Frank, Amerikaans fotograaf en cineast
 Scott Frank, Amerikaans scenarioschrijver en regisseur
 Shaun Frank, Canadees producer, dj en zanger
 Ulrike Frank, Duits actrice
 Yvonne Frank, Duits hockeyster
 De familie Frank was een Joods gezin dat uit nazi-Duitsland was gevlucht, tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdook in een Amsterdams achterhuis en vrijwel geheel om het leven werd gebracht:
 Anne Frank, meisje dat tijdens haar onderduikperiode een dagboek bijhield
 Edith Frank, moeder
 Margot Frank, zus
 Otto Frank, vader (enige overlevende)

Volk
 Franken, Germaans volk

Voornaam
 Frank (voornaam), een jongensnaam

Andere
 Frank (inslagkrater), inslagkrater op Venus vernoemd naar Anne
 Frank, tyfoon in 2008 die de internationale codenaam Fengshen kreeg

Zie ook 
 Franck, doorverwijspagina